Нижче наведено список 200 муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу.

Альпи Верхнього Провансу